Кубок Англии 1970/71 — 90-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Победу в турнире в четвёртый раз в своей истории одержал лондонский клуб «Арсенал», обыграв в финале на «Уэмбли» «Ливерпуль» со счётом 2:1. Все три мяча в этой встрече были забиты в овертайме.

«Арсенал» стал четвёртой командой после «Престон Норт Энд», «Астон Виллы» и «Тоттенхэм Хотспур», которой удалось завоевать так называемый «дубль» — победу в одном сезоне как в регулярном чемпионате, так и в национальном кубке.

Календарь

Результаты

Первый раунд 
На этом этапе турнира представители третьего и четвёртого дивизионов присоединяются к командам, прошедшим через квалификационные раунды. Матчи были запланированы на 21 ноября 1970 года.

Второй раунд 
Матчи второго раунда были сыграны 12 декабря 1970 года.

Третий раунд 
44 клуба Первого и Второго дивизионов футбольной лиги вступили в борьбу за трофей на этой стадии турнира.

Четвёртый раунд 
Матчи этого раунда были сыграны 23 января 1971 года.

Пятый раунд 
Матчи пятого раунда были сыграны 13 февраля 1971 года.

Шестой раунд 
Четвертьфинальные матчи были сыграны 6 марта 1971 года.

Полуфиналы 
Полуфинальные матчи были сыграны 27 марта 1971 года.

Переигровка

Матч за третье место 
5 сезонов — с 1970 по 1974 годы в розыгрыше Кубка игрались матчи за третье место.

Финал 

Финал Кубка Англии по футболу 1971 между «Арсеналом» и «Ливерпулем» прошёл 8 мая 1971 года на «Уэмбли». Лондонская команда одержала победу в овертайме со счётом 2:1, причём все три мяча в матче были забиты в добавленные полчаса. Стив Хайвэй открыл счёт за мерсисайдцев, однако, вышедший на замену Эдди Келли сравнял счёт спустя 10 минут. А еще через 10 минут гол Чарли Джорджа принёс победу «канонирам».

Примечания

Ссылки 
 Архив Кубка ФА на TheFA.com
 Кубок ФА 1970/71 на Soccerbase.com
 Кубок ФА 1970/71 на Footballsite.co.uk

1970
Англия
Футбол в Европе в 1970 году
Футбол в Европе в 1971 году
Спорт в Великобритании в 1970 году
Спорт в Великобритании в 1971 году